Lliçà d’Amunt – gmina w Hiszpanii, w prowincji Barcelona, w Katalonii
 Lliçà de Vall –  gmina w Hiszpanii, w prowincji Barcelona, w Katalonii